За верность долгу — название нескольких ведомственных медалей и нагрудных знаков:
 Медаль «За верность долгу» (ГФС) — ведомственная медаль Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, учреждённая приказом ГФС России № 250 от 22 июля 2005 года.
 Медаль «За верность долгу» (ФССП) — ведомственная медаль Федеральной службы судебных приставов России с особым статутом, учреждённая приказом ФССП № 426 от 2 октября 2009 года.
 Медаль «За верность служебному долгу» — высшая (после нагрудного знака «Почётный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации») ведомственная награда Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, учреждённая приказом Следственного комитета при прокуратуре РФ от 8 августа 2008 г. № 69.
 Нагрудный знак «За верность долгу» (МВД) — ведомственная награда Министерства внутренних дел РФ (знак учреждён ранее 2007 года). Изображение знака — на сайте «Нагрудные знаки МВД России»